Финал Кубка УЕФА 1999 года — финальный матч розыгрыша Кубка УЕФА 1998/99, 28-го сезона в истории Кубка УЕФА. Этот футбольный матч состоялся 12 мая 1999 года, на стадионе «Лужники» в Москве. В матче встретились итальянская «Парма» и французский «Олимпик Марсель». Этот футбольный матч стал первым финалом европейского клубного турнира, прошедшим в России.

Подготовка стадиона к матчу 
Московский стадион «Лужники» принимал за свою историю несколько грандиозных спортивных событий. В 1980 году здесь проходили церемонии открытия и закрытия Олимпиады, а также финал олимпийского футбольного турнира, на котором победу праздновала Чехословакия. Также в 1980-е годы здесь прошли три мероприятия, ориентированные на участие молодёжи: фестиваль «Дружба-84», XII Всемирный фестиваль молодёжи и студентов и Игры доброй воли. В 1990-е годы стадион начал реконструироваться, чтобы соответствовать требованиям УЕФА: сначала были демонтированы осветительные мачты и чаша для Олимпийского огня, затем с 1995 по 1997 годы над стадионом устанавливалась металлическая крыша-козырёк массой 15 тысяч тонн. Деревянные лавки были заменены индивидуальными пластиковыми сидениями, что уменьшило вместимость приблизительно до 84 тысяч. Тем не менее, стадион остался крупнейшим по вместимости в России.

Перед игрой правительство Москвы велело обеспечить порядок на стадионе и постараться предотвратить массовые драки. Несмотря на то, что в Москву прилетело только 3 с половиной тысячи французских фанатов и около тысячи итальянских, угроза беспорядков не снижалась в таком случае: ещё раньше болельщики голландского «Аякса» организовали беспорядки на стадионе «Динамо», выломав около полутора тысяч сидений.

Путь к финалу

Отчёт о матче

Примечания

См. также 
 Кубок УЕФА 1998/1999
 Финал Лиги чемпионов УЕФА 2008

Ссылки 
 Официальный сайт турнира 
 Официальный сайт турнира 

1999
Кубок УЕФА
События 12 мая
Май 1999 года
Лига Европы УЕФА 1999
Лига Европы УЕФА 1999
Международные спортивные соревнования в Москве
Международные соревнования по футболу в России
Футбольные соревнования в Москве
1999 год в Москве
Спорт в Италии в 1999 году
Спорт во Франции в 1999 году